Die Abkürzung AMJ steht für:

 Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine islamische Religionsgemeinschaft
 Alex B. meets John P., ein deutsches Musikproduzentenduo
 Arbeitskreis Musik in der Jugend, einen deutschen Chorverband für Kinder und Jugendliche
 Academy of Management Journal, eine der am höchsten platzierten Fachzeitschriften der Betriebswirtschaftslehre in der Handelsblatt Zeitschriftenliste 2009

AMJ